Földrajz
 Bosznia-Hercegovina
 Luka, település (Ilijaš)
 Luka, település (Srebrenica)
 Luka, település (Bosansko Grahovo)
 Luka, település (Konjic)
 Luka, település (Gacko)
 Luka, település (Srebrenik)
 Luka, település (Nevesinje)
 Csehország
 Luka, település a Česká Lípa-i járásban
 Luka, település az Olomouci járásban
 Luka nad Jihlavou, település a Jihlavai járásban
 Horvátország
 Luka, település Ston  községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Luka, település és község Zágráb megyében
 Luka, település Vrbovec községben, Zágráb megyében
 Luka, település Sali községben, Zára megyében
 Luka Krmpotska település Novi Vinodolski községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Luka Ludbreška település Sveti Đurđ községben, Varasd megyében
 Luka Pokupska, település Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Lijeva Luka település Martinska Ves községben, Sziszek-Moslavina megyében
 Popova Luka település Janjina községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Prožurska Luka település Mljet községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Radonja Luka település Sunja községben, Sziszek-Moslavina megyében
 Skrivena Luka település Lastovo községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Šipanska Luka település Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Vela Luka település és község Dubrovnik-Neretva megyében
 Lengyelország
 Łuka, település a Podlasiei vajdaságban
 Łuka, település a Varmia-Mazúriai vajdaságban
 Magyarország
 Luka, 1927-ig Bodroghalom (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) település neve
 Szerbia
 Luka, település a Bori járásban
 Szlovákia
 Vágluka, település a Trencséni kerületben a Vágújhelyi járásban
Művészet
 Luka, Suzanne Vega dala
 Luka, Tomislav Radić filmje 1992-ből
 Luka, főszereplő Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely c. drámájában